CHL kan avse: 

 CHL – landskod enligt ISO 3166-1 för Chile
 CHL – flera nedlagda amerikanska ishockeyligor har använt förkortningen, se Central Hockey League
 CHL – en ishockeyturnering som bara spelades i en säsong (säsongen 2008/2009), se Champions Hockey League (2008/2009)
 CHL – en europeisk ishockeyturnering som startade säsongen 2014/2015, se Champions Hockey League
 CHL – en paraplyorganisation som representerar de tre kanadensiska juniorligorna, se Canadian Hockey League
 CHL Player of the Year – ett pris som delas ut årligen till den bäste spelaren i alla kanadensiska juniorligor
 CHL Top Scorer Award – ett pris som årligen ges ut till den spelare som gjort flest poäng i Canadian Hockey League